TNN peut faire référence à :
 le code AITA de l'aéroport de Tainan ;
 Théâtre national de Nice ;
 The Nashville Network et The National Network, les anciennes appellations de la chaîne de télévision Spike TV ;
 ECW on TNN, un show de catch diffusé sur la chaîne TNN ;
 The Nashville Network, chaîne américaine relancée le  par Luken Communications.
 TNN Bass Tournament of Champions, un jeu vidéo de pêche ;
 TNN Outdoors '96, un jeu vidéo de pêche, la suite de TNN Bass Tournament of Champions.
 Tunisia News Network, une chaîne de télévision tunisienne''.
Code